

Patronyme 

 Jean-Baptiste Huzard (1755-1838) vétérinaire français ;
 Rosalie Huzard (1767-1849), son épouse, éditrice française ;
 Jean-Baptiste Huzard fils (1793-1878), leur fils, vétérinaire et traducteur français.